Wilehad – imię pochodzenia germańskiego (niem. Willehad)
 Willehad – apostoł Sasów, biskup Bremy, zm. 789
 Willad (Willehad) z Danii – franciszkanin, męczennik, zm. 1572